Gerstenbach ist ein Gewässername:

 Gerstenbach (Pleiße), linker Zufluss der Pleiße bei Serbitz (Gemeinde Treben), Landkreis Altenburger, Thüringen
 Gerstenbach (Zimmerbach), rechter Zufluss des Zimmerbachs bei Mäder (Gemeinde Adelmannsfelden), Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:

 Gerstbach
 Gertenbach